

Lokalizacje

Niemcy 
 Köditz – dzielnica Saalfeld/Saale
 Köditz – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Hof

Osoby 
 Horst Köditz – niemiecki pediatra
 Kerstin Köditz – niemiecka polityk